Рома́н Борини́ () — французский кёрлингист.

В составе смешанной сборной Франции участник двух  (лучший результат — пятнадцатое место в ). В составе смешанной парной сборной Франции участник четырёх  (лучший результат — девятнадцатое место в ). Чемпион Франции среди смешанных пар.

Достижения 
 : золото (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу